Ridley steht für:

 Ridley (Cheshire), Verwaltungseinheit in England
 Ridley (Automarke), britische Automarke
 Ridley (Fahrradhersteller), belgischer Fahrradhersteller
 (4025) Ridley, Hauptgürtelasteroid
 Ridley Beach, Strand an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Ridley Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Ridley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridley (Georgia)
 Ridley (Oklahoma)
 Ridley (Tennessee)
 Ridley Park, Pennsylvania

Ridley ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Ridley (* 1982), australischer Snookerspieler
 Brian Kidd Ridley (* 1931), britischer Physiker
 Calvin Ridley (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler
 Clarence S. Ridley (1883–1969), US-amerikanischer Offizier
 Daisy Ridley (* 1992), britische Schauspielerin
 Frank Ridley (1897–1994), britischer Journalist
 Frank L. Ridley, US-amerikanischer Schauspieler 
 Greg Ridley (1947–2003), britischer Rockmusiker
 Harold Ridley (1906–2001), britischer Augenarzt
 Henry Nicholas Ridley (1855–1956), britischer Botaniker
 Joan Ridley (1903–1983), britische Tennisspielerin
 John Ridley (* 1965), US-amerikanischer Buchautor, Drehbuchautor, Produzent sowie Regisseur
 Larry Ridley (* 1937), US-amerikanischer Jazzbassist und Musikpädagoge
 Mark Ridley (* 1956), britischer Zoologe
 Matt Ridley (Matthew White Ridley, 5. Viscount Ridley; * 1958), britischer Zoologe
 Matthew Ridley, 1. Viscount Ridley (1842–1904), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und Peer
 Matthew Ridley, 4. Viscount Ridley (1925–2012), britischer Adliger, Mitglied des House of Lords
 Matt Ridley (Musiker) (* 1981), britischer Jazzmusiker
 Mike Ridley (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler

 Philip Ridley (* 1964), britischer Künstler und Autor
 Rita Ridley (1946–2013), britische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Yvonne Ridley (* 1959), britische Journalistin, Kriegskorrespondentin und antizionistische Islam-Konvertitin

Siehe auch:
 Viscount Ridley